Le Codex 068, porte le numéro de référence 068 (Gregory-Aland), ε 3 (Soden), est un manuscrit du parchemin en écriture grecque onciale.

Description 
Le codex se compose de 2 folios. Il est écrit en deux colonnes, dont 18 lignes par colonne. Les dimensions du manuscrit sont 26 cm x 24 cm. Les paléographes datent ce manuscrit du . C'est un double palimpseste, le supérieur texte est Syriaque. 

Les est un manuscrit contenant les fragmentes du texte du Évangile selon Jean 13,16-27; 16,7-19. 

 Contentu
Jean 13,16-17.19-20.23-24.26-27; 16,7-9.12-13.15-16.18-19.

 Texte
Le texte du codex représenté type mixte. Kurt Aland le classe en Catégorie III. 

 Jean 16:7-15

 Jean 16:15-19

 Lieu de conservation
Il est actuellement conservé à la British Library (Add. 17136) à Londres.

Le manuscrit a été examiné par Constantin Tischendorf, U. B. Schmid, D. C. Parker, and W. J. Elliot.

Liens internes 

 Liste des manuscrits du Nouveau Testament en onciales grecques

Références

Bibliographie 

 Constantin von Tischendorff, Monumenta sacra et profana II, pp. 311-312. 
 U. B. Schmid, D. C. Parker, W. J. Elliott, The Gospel according to St. John: The majuscules (Brill 2007), pp. 59-60. [le texte du manuscrit]

Manuscrit du Nouveau Testament en grec
Document conservé à la British Library
Manuscrit biblique du Ve siècle